Гран-при Новой Зеландии — это национальное соревнование для автомобилей с открытыми колёсами, ныне проводимое в рамках Toyota Racing Series в феврале.

Общая информация 
Большой приз Новой Зеландии организован накануне сезона 1950 года как часть автоспортивного календаря региона. С тех пор соревнование сменило множество автодромов (начав с временных трасс по рулёжным дорожкам аэродромов и постепенно перейдя на стационарные треки), пробуя в качестве элитного класса гоночного уик-энда несколько технических регламентов. В 1964—1975 годах соревнование было частью престижной Тасманской серии, где регулярно стартовали все сильнейшие Британского содружества. Позже — в 1990-е годы — в Гран-при принимали участие машины, подготовленные под регламент Формулы-Атлантик и Формулы-Холден; с 2006 года приз является частью Toyota Racing Series.

Победители прошлых лет

См. также 
 Тасманская серия
 Toyota Racing Series

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Автоспорт в Новой Зеландии